Hijacint ima več pomenov:
 Hijacint - oseba v grški mitologiji 
 Hijacint - metulj